Fritzschen ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Fritzschen (1880–1939), deutscher Jurist und Politiker
 Günther Fritzschen (1930–2018), deutscher Verwaltungsjurist und Beamter